Dirigibile Italia – dirigibile di Umberto Nobile
 Aeronave Italia – dirigibile di Almerico da Schio
 Base artica Dirigibile Italia – base scientifica italiana situata a Ny-Ålesund, nelle isole Svalbard (Norvegia)